

Biografia 

Daniele Gallo, laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Sociologia del lavoro (con una tesi sulla Legge 903/1977: Storia di una parità. Diritto e realtà, con relatrice la professoressa Bianca Beccalli) e corsista in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano, ha maturato, anche attraverso esperienze seminariali, competenze certificate nelle Criminologia (con il professor Gian Luigi Ponti) e nelle tematiche relative alla Sociologia e Filosofia del diritto (con il professor Renato Treves).

Dopo aver conseguito un master in Diritto dello sport con il professor Carlo Masera, si è dedicato dal 1988 al 1995 al giornalismo e all’editoria sportiva con pubblicazioni per la casa editrice Sport & Sport (con la collaborazione di giornalisti tra cui Luca Serafini e Gino Bacci) come La grande Milano nello sport e Milan Campione, in celebrazione della vittoria nel Campionato 1987/1988. Direttore editoriale di Oggi Milan, insieme a Fabrizio Melegari ha offerto allo scenario documentale-calcistico italiano il Programma delle partite, una nuova tipologia di prodotto editoriale di carattere socio-informativo ispirato al modello anglosassone, con lo scopo di presentare ai tifosi l’incontro, con tutte le informazioni necessarie per la sua massima valorizzazione. «Nella speranza che sia di compagnia prima della partita e di aiuto durante il suo svolgimento», il Programma Ufficiale delle partite, autorizzato dall’ e successivamente pubblicato su iniziativa e con il patrocinio dell’UEFA per gli incontri di Champions League, è stato realizzato con la collaborazione di valenti giornalisti come lo stesso Luca Serafini, Alberto Brandi, Giovanni Guardalà, Carlo Pellegatti e Mauro Suma.

Dal 1997 al 1999 è stato uditore alla Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale di Milano, dove ha frequentato i corsi di Introduzione al Nuovo Testamento, Esegesi del Nuovo Testamento (con il professor Bruno Maggioni) e Teologia Fondamentale (con il professor Pierangelo Sequeri).

Nel 1999 ha fondato Viator. Il mensile cristiano della pace, della solidarietà, del dialogo e dei diritti umani (di cui è direttore responsabile dal 2001), un progetto editoriale di carattere etico-sociale da lui stesso ideato e realizzato con la collaborazione di Luca Serafini, Don Alberto Vitali e Fabio Ungaro.

Dal 2010 è direttore responsabile del bimestrale Servitium - Quaderni di ricerca spirituale che propone percorsi di riflessione sulle condizioni della vita umana ispirandosi alle Sacre Scritture, alle tradizioni religiose e alle scienze.

Direttore editoriale del Gruppo Viator, ha curato per la casa editrice milanese: 
 “Badandum”, iniziativa realizzata con il Centro Studi Cure Domiciliari e orientata alla formazione del caregiver per l’assistenza e la cura delle persone non autosufficienti (pubblicazione dell’omonimo testo nel 2011, ISBN 9788896813119);
 “Bambini”, collaborazione con Maria Rita Parsi, Alessandra Santelli e la Fondazione Movimento Bambino, finalizzata alla diffusione, allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza (pubblicazione dell’omonimo fotolibro nel 2011, ISBN 9788896813270, presentato alla mostra fotografica Bambini, Anima del mondo, Roma 29 gennaio 2012);
 “LINK-Italia”, progetto di indagine scientifico-forense sulla correlazione fra crudeltà su animali e violenza interpersonale (dalla collaborazione con Francesca Sorcinelli, Massimo Tettamanti e l’omonima organizzazione no profit la pubblicazione nel 2012 dei tre manuali:
Crudeltà su animali e pericolosità sociale, ISBN 9788896813645
Investigare la crudeltà su animali, ISBN 9788896813652
Veterinaria forense, ISBN 9788896813669).

Dal 2010 gestisce anche la casa editrice Servitium dell’ordine dei frati Servi di Maria di Fontanella di Sotto il Monte (Bergamo), originata e sviluppata dall’impegno di figure come i padri David Maria Turoldo, Giovanni Vannucci, Camillo De Piaz ed Ermes Ronchi.

Giornalista e saggista, è autore di articoli e opere che riflettono sulla contemporaneità, con particolare riguardo alle tematiche sociali , all’etica della responsabilità come principio ispiratore della società e dello stesso mondo dell’informazione:

La stessa etica della responsabilità è illuminata, nelle sue riflessioni, dal valore teologico-morale della Gratuità “che tutto racchiude e che tutto contempla, stella polare per una vita nuova e un nuovo umanesimo”:

Il suo impegno di giornalista ed editore, attento alla quotidianità nella sua dimensione etico-sociale e ispirato da una cultura “profumata di vita”, è sempre stato accompagnato da una profonda passione per la letteratura, non intesa come “pura illustrazione di costumi sociali e comuni aggiogati al tempo”, ma “la vita stessa, e cioè la parte migliore e vera della vita”

Dall’intento di valorizzare la forza della parola oltre l’opposizione tra linguaggio ed etica, cultura ed esistenza, promanano i suoi studi di Storia della letteratura e Critica letteraria, incentrati sulle opere degli autori neorealisti e sul Realismo nella sua accezione temporale più ampia. È in questo canone letterario che, come lo stesso Daniele Gallo esprime in Elementi di letteratura italiana: il Neorealismo del Novecento fra guerra e dopoguerra, la scrittura supera il mero compiacimento estetico per elevarsi a strumento antropologico rivoluzionario e vivificante, “in grado di soccorrere l’individuo nella scoperta del sé” e della realtà socio-politica che lo circonda, raccontata e “vista sempre come passibile di miglioramento sia sul piano personale che collettivo”: 

Nei suoi saggi la parola non è indagata solo nella sua rilevanza letteraria, ma nella sua trasversale energia relazionale e trasformativa, “creatrice e costruttrice di civiltà”, in una dimensione in cui “tutto è traduzione” e che abbraccia la quasi totalità degli atti comunicativi:

In questa direzione si orientano le sue analisi di Linguistica, Filosofia del linguaggio e della traduzione, ispirate al pensiero di George Steiner e al suo “moto ermeneutico”, al “processo di negoziazione” di Umberto Eco e alla Teoria della tripartizione traduttiva di Roman Jakobson, cui aderisce conducendo, proprio attraverso la valorizzazione dell’interpretazione intersemiotica, il concetto stesso del tradurre oltre i limiti del puramente linguistico, verso una dimensione olistica in cui il segno esprime tutta la sua forza metamorfica sulla realtà.

Le sue riflessioni letterarie e linguistiche trovano compiuta espressione nel suo impegno per la formazione. Dal 2009/2010 è docente di Lingua e Letteratura Italiana, Teorie e Tecniche della Traduzione Letteraria, Psico-sociologia dell’atto comunicativo al Campus Universitario CIELS  di Padova, Mantova, Milano e Bologna e, dall’anno accademico 2018/2019, è Direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Prospero Moisè Loria della Società Umanitaria in cui è docente delle stesse cattedre. 

È altresì Direttore scientifico del master di Unicollege di “Mediazione linguistica e culturale verso migranti, richiedenti asilo, rifugiati e soggetti con protezione umanitaria” dove insegna Antropologia delle strutture comunicative e Procedimenti traduttivi. In tali contesti, ha partecipato a progetti socio-culturali come:
 il seminario itinerante “Pier Paolo Pasolini: corpo a corpo con la parola, le immagini, il sacro” 
(2013, in collaborazione con il Centro Studi P.P. Pasolini);
 “Pasolini e la pedagogia” (2014, in collaborazione con il Centro Studi P.P. Pasolini);
 la quarta edizione del premio letterario "Juan Montalvo. Storie, geografie, paesaggi migranti e tutela dell’ambiente” (2014, organizzato dal Consolato Generale dell’Ecuador a Milano);
 l’incontro “Crimini contro il γένος. Storia, storie e riflessi mediatici” (2014);
 la Summer School EXPO 2015 “Turismo locale e Sviluppo Umano” (2015).

È stato anche componente: 
 della giuria del premio istituito dalla Fondazione don Carlo Gnocchi e dalla Biennale di Venezia alla Mostra internazionale di Arte cinematografica sulle opere di valore sociale (Venezia, 2008);
 del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto nazionale di ricerca delle scienze criminali e della sicurezza (Padova, 2009-2011),

Ha fondato nel 2008 con il giocatore del  Kakhaber Kaladze, Luca Serafini e Lorenzo Cipriani la KalaFoundation, Onlus impegnata nell’organizzazione di una rete di assistenza per minori e anziani in difficoltà in Georgia.

Ed è socio fondatore e consigliere:
 del Centro di etica ambientale Ri-abitare la terra e la città; 
 dell'associazione Etica, Sviluppo, Ambiente Adriano Olivetti.

L’energia della parola, del segno elevato a “strumento per incidere nella società”, che ha accompagnato e permeato i suoi lavori di giornalista ed editore, le sue opere di saggista e docente universitario, lo conducono, nel 2016, ad aderire a un progetto che unisce intento etico-formativo e valorizzazione del processo di apprendimento come mezzo di interazione sociale. È, infatti, insegnante volontario nel scuola di lingua italiana per stranieri Penny Wirton, fondata da Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi.

Opere

Saggistica 
 1991, Studio critico sulla funzione del sindacato in Eduard Bernstein, Edizioni Universitarie, Milano
 1997, Commento tecnico al primo convegno sul tema “Evoluzione e sviluppo del diritto sportivo”, in collaborazione con David Messina, Milano
 2008, Totò, vita e arte di un genio, con E. Capecelatro, Gruppo Editoriale Viator - Fondazione Ente dello spettacolo, Milano, ISBN 9788890387203 (introduzione di Dario E. Viganò)
 2010, Fare anima con le cose. Viator 2000-2010: dieci anni di editoriali, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788890387210 (prefazione di Don Angelo Casati, note introduttive di Bruno Milone e illustrazioni di Adelchi Galloni)
 2010 Eduardo, la magia del teatro, con E. Capecelatro, Gruppo Editoriale Viator - Fondazione Ente dello spettacolo, Milano, ISBN 9788890387234 (introduzione di Dario E. Viganò)
 2011, Informazione e verità. Far conoscere per riconoscere, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813065 (prefazione di Leonardo Coen)
 2012, Elementi di letteratura italiana: il Neorealismo del Novecento fra guerra e dopoguerra, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813355
 2012, Elementi di teoria e tecnica della traduzione letteraria, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813379
 2012, Elementi di linguistica italiana, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813348
 2012, Il crimine tra realtà e finzione. Due suggestioni teatrali: Agatha Christie e Bertolt Brecht, con M. Bellussi, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813362
 2013, Tradurre e non tradire. L’esempio biblico del vertere di Erri De Luca, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813713
 2013, Il crimine e la detection nella letteratura. I casi di Jules Maigret e Arthur Jelling, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813782
 2014, Elementi di letteratura italiana: il Neorealismo del Novecento fra guerra e dopoguerra, Gruppo Editoriale Viator, Milano, Edizione aggiornata, ISBN 9788896813775
 2014, Pier Paolo Pasolini: sulle tracce del Sacro, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813799 (prefazione di Angela Felice)
 2015, Elementi di teoria e tecnica della scrittura, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813898
 2015, Pasolini e la pedagogia: snodi personali e relazionali con Don Lorenzo Milani e Padre David Maria Turoldo, in A. Felice, Pasolini e la pedagogia, Marsilio Editore, Venezia, ISBN 9788831723527
 2016, La narrativa neorealista, autori, brani antologici, documenti, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788896813997
 2018, Psico-sociologia dell'atto comunicativo, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788885805088
2020, Quindici anni di Facebook e social media. Aspetti linguistici, sociologici e giuridici, a cura di D. Gallo - E. Scarpanti, Universitas Studiorum, Mantova, ISBN 9788833691091
2021, Psico-sociologia dell’atto comunicativo - 2 edizione, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788885805514
2021, Riconoscere e ospitare l’alterità, l’evoluzione etica dell’atto traduttivo come strumento di cultura e di mediazione linguistica, Gruppo Editoriale Viator, Milano, ISBN 9788885805521
2022, Spazi e tempi dell'alterità, con E. Patat, D. Bombara, Universitas Studiorum, Mantova, ISBN 9788833691367

Opere in uscita 
 Per sola grazia: Teologia della gratuità, Servitium, Sotto il Monte (BG) (in ricordo di don Luisito Bianchi)
 Il profumo del basilico, Gruppo Editoriale Viator, Milano (in collaborazione con il musicista e ricercatore cretese Stelios Lainakis e il musicologo Vladimiro Cantaluppi, in ricordo dell’etnomusicologo italiano Roberto Leydi) 
 Dove il colore è nero, dove il numero è zero', Gruppo Editoriale Viator, Milano (sulla poetica musicale di Bob Dylan)

Contributi 
 Prefazione a É. Zola, Il Sogno. Fiaba d’amore all’ombra di una cattedrale, Gruppo Editoriale Viator, Milano 2011, ISBN 9788896813096
 Nota ad AAVV (G. Bellussi, M. Ceruti, P. Leon, C. Maruzzi, M. Monzani, G.P. Schiesaro, M. Tettamanti, L’umanità vittima dei crimini ambientali. Danno, percezioni, rimedi, Gruppo Editoriale Viator, Milano 2011, ISBN 9788896813515 (introduzione di Luciano Valle)
 Appendice a G. Bellussi, Latitudo. La prospettiva di un laboratorio scientifico e di una ecclesia, Gruppo Editoriale Viator, Milano 2015, ISBN 9788896813928
 "I versi liberi e anarchici di un'anima nomade", in F.G. Di Bennardo, Tracce di Sale, EDIBOM, Lonato del Garda (BS) 2021, ISBN 9788864720609
 "L’evoluzione etica dell’atto traduttivo: il riconoscimento dell’Alterità nell’ermeneutica dell’ospitalità", in Spazi e tempi dell'alterità, con E. Patat, D. Bombara, Universitas Studiorum, Mantova 2022, ISBN 9788833691367
 Prefazione a L. Serafini, Il cuore di un uomo, Rizzoli, Segrate 2022, ISBN 9788817160797

Note

Fonti

Voci correlate
 Fondazione ente dello spettacolo
 Biennale di Venezia

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attivisti italiani